Příjmení Raczyński nosí více významných osobností:

 Edward Bernard Raczyński (1891–1993) – polský diplomat, politik a spisovatel
 Klemens Raczyński (1839–1886) – rakouský právník a politik polské národnosti z Haliče
 Włodzimierz Maxymowicz-Raczyński (1891–1938) – polský generál